Шпако́вский (, , ) — польская фамилия. Известные носители:
 
 Шпаковский, Аркадий Альбертович — русский офицер, георгиевский кавалер
 Шпаковский, Денис Вадимович (род. 2001) — белорусский футболист, вратарь.
 Шпаковский, Евгений Степанович (1850—?) — духовный писатель, преподаватель в волынской семинарии.
 Шпаковский, Максим Александрович (род. 1975) — украинский, российский актёр театра и кино.
 Шпаковский, Михал (род. 1989) — польский спортсмен, гребец (академическая гребля).
 Шпаковский Николай Ипполитович (Мыкола Шпак; 1909—1942) — советский украинский поэт и переводчик, партизан времён Великой Отечественной войны.
 Шпаковский, Пахомий (1672—1723) — епископ Русской православной церкви.
 Шпаковский, Сергей Иванович ( — ) — генерал-лейтенант, бывший командир Брянского арсенала.
 Шпаковский, Сергей Петрович (1918—1991) — Герой Советского Союза.
 Шпаковский, Симеон (в монашестве Савва; ?—1749) — епископ Архангелогородский и Холмогорский (1739—1740).

См. также 
 Шпаковский район

Примечания